Bencini bezeichnet:

 Bencini (Unternehmen), ein ehemaliger italienischer Kamerahersteller

Bencini ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bencini (1917–1991), maltesischer Sprinter
 Pietro Paolo Bencini (um 1670–1755), italienischer Barockkomponist